Gilbert Blardone (1925 - 2021), un économiste français.
 Massimiliano Blardone (1979 -), un skieur alpin italien.